Vortex kan syfta på;

 Vortex –  en rotationsrörelse i en fluid, se Virvel
 Vortex ring – en torusformad virvel
 Vortex (datorspel) – ett shoot 'em up-spel från 1994
 Vortex Motorsport – ett formula 3000 team